Crna Gora:
 Bihor (grad), ostaci srednovjekovnog grada u Crnoj Gori,
 Bihor (regija), regija Crne Gore, obuhvaća Berane i Bijelo Polje

Rumunjska:
 Bihor (gorje)
 Bihor (županija)